Fioretti steht für:

 Fioretti, die Fioretti di San Francesco oder Blümlein des Hl. Franziskus, ein in 53 kurze Kapitel eingeteiltes Florilegium über das Leben des Franz von Assisi

Fioretti ist der Familienname folgender Personen:

 Donatella Fioretti (* 1962), Architektin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Autofioretti